Heaven and Hell ("paradiso e inferno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
Inferno e paradiso – manga giapponese

Letteratura 
Paradiso e Inferno (Heaven and Hell) – saggio di Aldous Huxley del 1956
Inferno e Paradiso (Heaven and Hell) – romanzo di John Jakes del 1987
Paradiso e Inferno – romanzo di Jón Kalman Stefánsson

Musica 
Heaven & Hell – gruppo musicale heavy metal britannico
Heaven and Hell – album di Vangelis del 1975
Inferno e paradiso – album di Giacomo Simonelli del 1979
Heaven and Hell – album dei Black Sabbath del 1980
Heaven & Hell – album di Joe Jackson del 1997
Heaven & Hell – album di Ava Max del 2020